Чхунджу́ (, Chungju-si) — город в провинции Чхунчхон-Пукто, Южная Корея. Чхунджу является родным городом для 8-го Генерального секретаря ООН, Пан Ги Муна.

История 
В эпоху Самхан территория, на которой находится современный Чхунджу, принадлежала племенному союзу Махан (III-IV вв). Позже, в середине IV века, территория перешла под контроль одного из Трёх государств, Пэкче. В 475 году здесь была основана крепость Куквонсон, а после того, как эту землю завоевало государство Силла, в 550 году был организован административный район (мок) с центром в Куквонсоне. В 685 году название было изменено на Чунвонсогён (685 год), затем на Чунвонгён (757 год). В эпоху династии Корё, в 940 году здесь была образована административная единица Чхунджубу, затем переименованная в Чхунджумок. В 1254 году Чхунджу был переименован в Куквонгён, а в 1277 году — в Есон. С 1395 года — часть провинции Чхунчхондо. С начала XX века существовал уезд Чхунджу (Чхунджугун). В 1956 году уезд Чхунджу был разделён на две административные единицы — город Чхунджу и уезд Чунвон.

География 
Чхунджу расположен в центральной части Корейского полуострова. Граничит на востоке с Чечхоном, на западе — с Ымсоном, на юге — с Квесаном и провинцией Кёнсан-Пукто, на севере — с провинциями Кёнгидо и Канвондо. Ландшафт преимущественно гористый, высочайшие горы — Кемёнсан, Намсан, Тэримсан и Вораксан.

Административное деление 
Чхунджу административно делится на 1 ып, 12 мён и 12 тон:

См. также 
 Города Республики Корея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Республики Корея
Чхунчхон-Пукто